Krakowskie Przedmieście – nazwa ulic w Polsce odwołująca się do dawnej stolicy Polski. Najbardziej znane jest to w Warszawie, a nieco mniej to w Lublinie. 

Krakowskie Przedmieście znajduje się bądź znajdowało się także w następujących miejscowościach:
 Bochnia
 Krasnystaw
Lubsko
Miasteczko Śląskie
Mogielnica
Olkusz
 Piotrków Trybunalski (ul. Krakowskie Przedmieście)
 Sieradz
 Tarnowskie Góry
 Trojanowice
 Wieluń

Krakowskie